Geografia Stanów Zjednoczonych:
 Bliss – miasto w stanie Idaho, w hrabstwie Gooding
 Bliss – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Wyoming
 Bliss (ang. Bliss Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Emmet
Muzyka:
 Bliss – duńska grupa muzyczna
 Bliss – rumuńska grupa muzyczna
 „Bliss” – singel zespołu Muse z albumu Origin of Symmetry
 „Bliss” – singel Tori Amos z albumu To Venus and Back
Inne:
 Bliss – pismo ideograficzne opracowane przez Charlesa K. Blissa
 Bliss (pl. Idylla) – domyślna tapeta systemu operacyjnego Windows XP